|-
| (6501) Изонцо (Isonzo) || 1993 XD || 5 декабря 1993 || Фарра-д’Изонцо || -
|-
|  ||  || 6 декабря 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6503) 1994 CP || 1994 CP || 4 февраля 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6504) Лембрук (Lehmbruck) || 4630 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6505) Муссио (Muzzio) || 1976 AH || 3 января 1976 || Сан-Хуан || -
|-
| (6506) Клаусхайде (Klausheide) ||  || 15 марта 1978 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (6507) 1982 QD || 1982 QD || 18 августа 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6508) Ролцик (Rolcik) || 1982 QM || 22 августа 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6509) Джованнипратези (Giovannipratesi) ||  || 12 февраля 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (6510) Тарри (Tarry) || 1987 DF || 23 февраля 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6511) Фурманов (Furmanov) ||  || 27 августа 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6512) de Bergh ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 28 октября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6514) Торахико (Torahiko) || 1987 WY || 25 ноября 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6515) Джаннигалли (Giannigalli) || 1988 MG || 16 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6516) Грусс (Gruss) ||  || 3 октября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6517) Буцци (Buzzi) || 1990 BW || 21 января 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6518) Вернон (Vernon) || 1990 FR || 23 марта 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6519) Жионо (Giono) ||  || 12 февраля 1991 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (6520) Сугава (Sugawa) || 1991 HH || 16 апреля 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (6521) Пина (Pina) ||  || 15 июня 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6522) Ачи (Aci) || 1991 NQ || 9 июля 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6523) Клаб (Clube) || 1991 TC || 1 октября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6524) Балк (Baalke) || 1992 AO || 9 января 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6525) Ocastron ||  || 20 сентября 1992 || Тейбл-Маунтин || J. B. Child, G. Fisch
|-
| (6526) Матогава (Matogawa) || 1992 TY || 1 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6527) Такасиито (Takashiito) ||  || 31 октября 1992 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (6528) Боден (Boden) ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6529) Rhoads ||  || 14 декабря 1993 || Паломар || Паломар
|-
| (6530) Adry || 1994 GW || 12 апреля 1994 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
| (6531) Субасири (Subashiri) || 1994 YY || 28 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6532) Scarfe || 1995 AC || 4 января 1995 || Climenhaga || Дэвид Бэлэм
|-
| (6533) Giuseppina ||  || 24 февраля 1995 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (6534) Carriepeterson ||  || 24 февраля 1995 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (6535) Архипенко (Archipenko) || 3535 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6536) Высочинска (Vysochinska) || 1977 NK || 14 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6537) Адамович (Adamovich) ||  || 19 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6538) Муравьёв (Muraviov) ||  || 25 сентября 1981 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6539) Ногавица (Nohavica) || 1982 QG || 19 августа 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6540) Степлинг (Stepling) ||  || 16 сентября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6541) Yuan || 1984 DY || 26 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6542) Яцкуэсцоустеау  (Jacquescousteau) ||  || 15 февраля 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6543) Senna ||  || 11 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6544) Стевендицк (Stevendick) || 1986 SD || 29 сентября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|  ||  || 5 октября 1986 || PiwНицца || Милан Антал
|-
| (6546) Кей (Kaye) ||  || 24 февраля 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6547) Vasilkarazin ||  || 2 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
|  ||  || 22 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6549) Скрябин (Skryabin) ||  || 13 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (6550) Парлер (Parler) ||  || 4 ноября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6551) 1988 XP || 1988 XP || 5 декабря 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (6552) Higginson || 1989 GH || 5 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6553) Seehaus ||  || 5 апреля 1989 || Ла-Силья || M. Geffert
|-
| (6554) Такацугуёсида (Takatsuguyoshida) ||  || 28 октября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
|  ||  || 29 октября 1989 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (6556) Арчимбольдо (Arcimboldo) ||  || 29 декабря 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6557) Ёкономура (Yokonomura) ||  || 11 ноября 1990 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (6558) Норидзуки (Norizuki) || 1991 GZ || 14 апреля 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6559) Номура (Nomura) || 1991 JP || 3 мая 1991 || Minami-Oda || М. Сугано, К. Каваниси
|-
| (6560) Правдо (Pravdo) || 1991 NP || 9 июля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6561) Группетта (Gruppetta) ||  || 10 октября 1991 || Паломар || Кеннет Лоуренс
|-
| (6562) Такояки (Takoyaki) ||  || 9 ноября 1991 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (6563) Штайнхайм (Steinheim) ||  || 11 декабря 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6564) Эшер (Asher) || 1992 BB || 25 января 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6565) Рэйдзи (Reiji) || 1992 FT || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6566) Shafter ||  || 25 октября 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6567) Сигэмаса (Shigemasa) || 1992 WS || 16 ноября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6568) Серендип (Serendip) || 1993 DT || 21 февраля 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6569) Ондатже (Ondaatje) || 1993 MO || 22 июня 1993 || Паломар || J. Mueller
|-
| (6570) Томохиро (Tomohiro) || 1994 JO || 6 мая 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6571) Сигмунд (Sigmund) || 3027 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6572) Карсон (Carson) || 1938 SX || 22 сентября 1938 || Турку || Ирьё Вяйсяля
|-
| (6573) Магницкий (Magnitskij) ||  || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6574) Гвишиани (Gvishiani) ||  || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6575) Славов (Slavov) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6576) Киевтех (Kievtech) ||  || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6577) Torbenwolff ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6578) Zapesotskij ||  || 13 октября 1980 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (6579) Benedix ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6580) Philbland ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6581) Соберс (Sobers) || 1981 SO || 22 сентября 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6582) Flagsymphony || 1981 VS || 5 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6583) Дестинн (Destinn) || 1984 DE || 21 февраля 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6584) Людекпешек (Ludekpesek) || 1984 FK || 31 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6585) О’Киф (O'Keefe) || 1984 SR || 16 сентября 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6586) Сеидлер (Seydler) ||  || 28 октября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6587) Брассенс (Brassens) ||  || 27 ноября 1984 || CERGA || - 
|-
|  ||  || 10 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6589) Янкович (Jankovich) ||  || 19 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
| (6590) Бароло (Barolo) ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6591) Сабинин (Sabinin) ||  || 7 сентября 1986 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6592) Гойя (Goya) ||  || 3 октября 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (6593) 1986 UV || 1986 UV || 28 октября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6594) Тасман (Tasman) ||  || 25 июня 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6595) Munizbarreto ||  || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6596) Биттнер (Bittner) ||  || 15 ноября 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6597) Крайль (Kreil) ||  || 9 января 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6598) Модуньо (Modugno) || 1988 CL || 13 февраля 1988 || Сан-Витторе || -
|-
| (6599) Цуко (Tsuko) || 1988 PV || 8 августа 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6600) Qwerty || 1988 QW || 17 августа 1988 || Клеть || А. Мркос
|}